Меншутин — фамилия; имеет женскую форму Меншутина.
 Меншутин, Алексей Алексеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Меншутин, Евгений Петрович (1922—1978) — лётчик-ас, подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.